Velká cesta může být:

 Velká cesta (film, 1962) – československý film z roku 1962
 Velká cesta (film, 1987) – francouzský film z roku 1987
 Velká cesta (film, 1996) – francouzský film z roku 1996
 Velká cesta – epizoda amerického seriálu Hvězdná brána z roku 2002